

Aziende
Dunlop – azienda britannica produttrice di pneumatici
Dunlop Manufacturing – azienda statunitense produttrice di effetti e accessori per chitarra

Persone 
Carol Dunlop – scrittrice, traduttrice, fotografa e attivista canadese
David Dunlop – velista britannico
Douglas Morton Dunlop – orientalista e storico britannico
George Dunlop – ex calciatore britannico
Harry Dunlop – ingegnere britannico
James Dunlop – astronomo britannico
Joey Dunlop – pilota motociclista britannico
John Boyd Dunlop – inventore britannico, fondatore della omonima azienda di pneumatici
Lesley Dunlop – attrice britannica
Marion Dunlop – attivista e politica britannica
Michael Dunlop – pilota motociclista britannico, fratello di William, figlio di Robert e nipote di Joey
Robert Dunlop – pilota motociclista britannico, fratello di Joey
Roy Dunlop – tennista australiano
William Dunlop – pilota motociclistico britannico, fratello di Michael, figlio di Robert e nipote di Joey

Altro 
C/1833 S1 Dunlop – cometa non periodica
Dunlop – formaggio scozzese
Valvola Dunlop – tipo di valvola